Youngina est un genre éteint de « reptiles diaparus » provenant de sédiments du groupe de Beaufort datant du Permien supérieur (cénozones à Tropidostoma et Dicynodon du Wuchiapingien) du bassin du Karoo en Afrique du Sud.

Ceci, et quelques formes connexes, forment la famille des Younginidae, dans l'ordre des Eosuchia (proposé par Robert Broom en 1924). Les éosuchiens étant devenu un taxon poubelle pour beaucoup de reptiles diapsides primitifs probablement apparentés de façon lointaine, allant du Carbonifère supérieur à l'Éocène, Romer a proposé de les remplacer par les Younginiformes (incluant les Younginidae et les Tangasauridae, animaux circonscrits aux périodes du Permien et du Trias).

Classification

Notes et références

Liens externes 

 

Reptile préhistorique d'Afrique
Genre de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Sauropside du Permien
Paléontologie en Afrique du Sud
Taxon fossile décrit en 1914
Espèce décrite en 1914
Taxon fossile décrit par Robert Broom